Кубок Испании 1905 — 3-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Турнир проходил 16-20 апреля 1905 года, впервые победителем стал ФК Мадрид.

В турнире участвовало 3 команды, ФК Мадрид, Сан-Себастьян РК и «Атлетик» из Бильбао. Так как чемпионат Каталонии не был закончен, участник из этой автономии не был представлен на турнире.

Квалификационный матч

Матчи в группах

Бомбардиры

Ссылки 
 linguasport.com
 RSSSF.com
 IFFHS.de

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 1905 году
1905 год в Испании
Апрель 1905 года